Dzanabadzar (1635-1723) – mongolski duchowny, pierwszy dżawdzandamba
 Zanabazar – dinozaur, rodzaj teropoda z rodziny troodontów

Zobacz też